— японский профессиональный боец смешанного стиля и дзюдоист. Известен выступлениями в Pancrase, Pride Fighting Championships, Sengoku и победами над такими бойцами как Дэн Хэндерсон, Фил Барони и Кадзухиро Накамура. Мисаки был неоднократным претендентом на титулы Pancrase и Sengoku, а в Pride он выиграл Гран-при 2006 года в полусреднем весе.

Кадзуо Мисаки является прототипом персонажа компьютерной игры от Electronic Arts.

Спортивная карьера

Титулы и достижения 
 Pancrase
 претендент на титул чемпиона в среднем весе (2004)
 Pride Fighting Championships
 победитель Гран-при в полусреднем весе (2006)
 Sengoku
 дважды претендент на титул чемпиона в среднем весе (2009, 2010)
 Sherdog
 Бой 2010 года (против Хорхе Сантьяго)

Примечания

Источники

Ссылки 
 Профиль Кадзуо Мисаки на сайте Sherdog

Бойцы смешанных единоборств Японии
Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты Японии